CIGS peut désigner :
 Cellule CIGS, cellule photovoltaïque en cuivre indium gallium sélénium,
 Le CIGS, de l'anglais , est un composé chimique semi-conducteur utilisé dans la fabrication des cellules CIGS.
 Centre d'instruction de la guerre dans la jungle situé à Manaus, au Brésil,
 , Chef d'état major général de l'Empire Britannique